Ammergau steht für:

 den Ammergau, eine Landschaft in Oberbayern
 den Ammergau (Altsachsen), einen mittelalterlichen sächsischen Gau im heutigen Niedersachsen